Topònims:
 Noruega: 
 Vik (Sogn og Fjordane), poble a Sogn og Fjordane, Noruega 
 Vik (Buskerud), poble al municipi de Hole, Buskerud, Noruega
 Vik (Grimstad), poble al municipi de Grimstad Aust-Agder, Noruega
 Vik (Sømna), poble al municipi de Sømna, Nordland, Noruega
 Vik (Nord-Trøndelag), poble al municipi de Flatanger, Nord-Trøndelag, Noruega
 Vik (Vestnes), poble al municipi de Vestnes, Møre og Romsdal, Noruega
 Suècia:
 Vik (Simrishamn), poble al municipi de Simrishamn al sud de Suècia
 Viks slott, (Castell de Vik) a Uppland, Suècia
 Islàndia: Vík í Mýrdal, poble del sud d'Islàndia
 Biografies:
 Arnfinn Vik, polític noruec
 Bjarte Engen Vik, esquiador 
 Bjørg Vik, escriptor
 Ingebrigt Vik, escultor noruec
 Oddmund Vik, polític noruec
 Olav Martin Vik, un polític
 Přemysl Vik, canpista txec
 Ragnar Vik, mariner noruec
 Robin Vik, jugador de tenis
 Altres: ViK. Recordings, companyia discogràfica